Rambold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerhard Rambold
 Gerhard Walter Rambold